Budzów (gromada w powiecie oleskim)
 Budzów (gromada w powiecie suskim) (wadowicki / suski)
 Budzów (gromada w powiecie ząbkowickim)